Drechsler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Debbie Drechsler (född 1953), amerikansk illustratör
 Gustav Drechsler (1833–1890), tysk lantbruksforskare
 Heike Drechsler (född 1964), tysk längdhoppare
 Joseph Drechsler (1782–1852), österrikisk komponist 
 
 Otto-Heinrich Drechsler (1895–1945), tysk nazistisk politiker

Tyska efternamn